Campo de Santana kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Campo de Santana (kommun), Paraíba, 
 Campo de Santana (park), Rio de Janeiro, 

Robotskapade Brasilienförgreningar